Ян Ливенс (, 24 октября 1607, Лейден — 8 июня 1674, Амстердам) — нидерландский художник Золотого века. Обычно ассоциируется с Рембрандтом, с которым был дружен и работал в одной мастерской, в похожем стиле. На долгое время был забыт, поскольку с 1632 года работал как придворный художник в Англии и других странах.

Биография 
Учился живописи с восьмилетнего возраста, в том числе у Питера Ластмана, учеником которого несколькими годами позже стал Рембрандт. Молодые художники подружились, у них была общая студия, в работах 1626—1631 годов заметно их влияние друг на друга. Константин Хёйгенс, портрет которого Ливенс написал, оставил мемуарную записку о посещении мастерской двух художников в 1628 году.

В 1632—1644 годах Ливенс жил в Великобритании, работал при английском дворе, оставил портрет Карла I. В этот период он испытал влияние Ван Дейка. Позже работал в Антверпене, Гааге, Берлине. Пользовался высоким покровительством, вел роскошную жизнь. С 1655 года жил в Амстердаме. Конец жизни провёл в нищете, семья отказалась от него, чтобы не брать на себя долги художника.

Творчество 
При жизни считался соперником Рембрандта, был широко известен. Писал картины на библейские сюжеты, наиболее прославлен портретами, среди которых — портрет Декарта (1643).

Наследие 
Картины художника хранятся в музеях Англии, Франции, Германии, Нидерландов, Бельгии, Испании, США и пр. Три его работы имеются в Эрмитаже:
 Голова седобородого старика в профиль (1631—1632)
 Улыбающийся старик (1624—1626)
 Портрет Волрата фон Плессена (авторская копия фрагмента картины «Портрет принца Карла Людвига и его воспитателя Волрата фон Плессена в образах Александра и Аристотеля» из Музея Гетти, около 1631)

Литература 
 Wheelock A.K., Dickey S. Jan Lievens: a Dutch master rediscovered. Washington: National Gallery of Art; Milwaukee: Milwaukee Art Museum; Amsterdam: Rembrandthuis; New Haven: Yale UP, 2008

Примечания

Ссылки 
  Работы в музеях мира
 Биография и картины

Родившиеся в Лейдене
Умершие в Амстердаме
Художники Нидерландов
Художники золотого века Голландии
Рембрандт